Scott Martin – australijski lekkoatleta
 Scott Martin – brytyjski pilot rajdowy